Banifandou steht für:
 Banifandou I, Stadtviertel der Stadt Niamey in Niger
 Banifandou II, Stadtviertel der Stadt Niamey in Niger